Divinity, une série de jeux vidéo développée par Larian Studios.
 Divinity est un album du groupe The Gun Club.
 Divinity est un album du groupe Altaria.
 Divinity est une chaîne de télévision espagnole.